

Geografia
Comuni italiani
Monticelli Brusati – comune italiano in provincia di Brescia
Monticelli d'Ongina – comune italiano in provincia di Piacenza
Monticelli Pavese – comune italiano in provincia di Pavia
Monte San Biagio – comune denominato Monticelli fino al 1862
Montecelio – comune denominato Monticelli fino al 1872 (provincia di Roma), oggi Guidonia Montecelio

Frazioni italiane
Monticelli – frazione di Mesola in provincia di Ferrara
Monticelli – frazione di Teramo
Monticelli – frazione di Esperia in provincia di Frosinone
Monticelli – frazione di Bertonico in provincia di Lodi
Monticelli – frazione di Villanova del Sillaro in provincia di Lodi
Monticelli – frazione di Mercato San Severino in provincia di Salerno
Monticelli – frazione di Olevano sul Tusciano in provincia di Salerno
Monticelli – frazione di Ostuni in provincia di Brindisi
Monticelli – rione del quartiere 4 di Firenze
Monticelli Terme – frazione di Montechiarugolo in provincia di Parma
Monticelli d'Oglio – frazione di Verolavecchia in provincia di Brescia
Monticelli Ripa d'Oglio – frazione di Pessina Cremonese

Persone
Adolphe Monticelli (1824-1886) – pittore francese
Andrea Monticelli (1640-1716) – pittore italiano
Angelo Monticelli (1778-1837) – pittore e figurinista italiano
Carlo Monticelli (1857-1913) – anarchico, poeta e editore italiano
Francesco Saverio Monticelli (1863-1927) – zoologo e accademico italiano
Furio Monticelli (1888-1970) – militare italiano
Luigi Monticelli Obizzi (1863-1946) –  dirigente sportivo e sollevatore italiano
Manuela Monticelli (1978) – ex cestista italiana
Mario Monticelli (1902-1995) – scacchista italiano
Pietro Monticelli (1818-1864) –  politico e patriota italiano
Reginaldo Monticelli (1906-1993) – politico italiano
Teodoro Monticelli (1759-1845) – presbitero e naturalista italiano

Altro
Villa Serra Doria Monticelli – villa patrizia genovese